Munktjärn kan syfta på:
Munktjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Munktjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn